Ikab (càstig) és un terme àran que vol dir sanció. S'aplica tant als càstigs legals (djaza) com als divins (adhab)
 Al-Ikab, nom àrab de la Batalla de Las Navas de Tolosa